Ian Woosnam – golfista gallese
 Max Woosnam – tennista e calciatore inglese
 Phil Woosnam – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore gallese